Niemcy:
 Wernau (Neckar) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen

Osoby:
 Konrad Wilhelm von Wernau – biskup